Dasypodaidae  è una  famiglia di insetti imenotteri apoidei, che comprende un centinaio di specie distribuite nelle zone temperate e aride del Vecchio e Nuovo Mondo.

Descrizione

Distribuzione e habitat
Le specie di questa famiglia sono presenti nella parte meridionale del Nord America, in Eurasia e nell'Africa meridionale.

Il massimo di biodiversità si osserva nelle aree semi-desertiche del Nord-America sud-occidentale (Hesperapis), nel bacino del Mediterraneo (Dasypoda e Promelitta), nel deserto del Kizilkum in Asia Centrale (Eremaphanta) e in  Africa del sud (Afrodasypoda, Capicola e Haplomelitta).

Tassonomia
In passato è stata considerata una sottofamiglia all'interno della famiglia Melittidae, ma recenti studi filogenetici la collocano come famiglia a sé stante, probabile sister taxon di tutte le altre famiglie del raggruppamento Anthophila, come illustrato dal seguente cladogramma:

Originariamente la denominazione proposta per la famiglia era stata Dasypodidae; l'attuale denominazione è stata adottata per risolvere l'omonimia con l'omonima famiglia di mammiferi.

Comprende oltre 100 specie raggruppate in 8 generi e 3 sottofamiglie:
Sottofamiglia Dasypodainae
Dasypoda
Eremaphanta
Capicola
Hesperapis
Sottofamiglia Sambinae
Haplomelitta
Samba
Sottofamiglia Promelittinae
Promelitta
Afrodasypoda

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni